Eino Leino (1878-1926) – fiński poeta i dziennikarz
 Eino Leino (1891-1986) – fiński zapaśnik, medalista olimpijski